Сан-Мартин-дель-Рей-Аурелио (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Налон. Занимает площадь 56,13 км². Население — 18 549 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 
 Página de Santa Barbara y alrededores
 Peña Sportinguista El Indio-Blimea

Муниципалитеты Астурии
Города Астурии